Voile (Frans) is een woord dat ook in het Nederlands gebruikt wordt.
 Voile (textiel), een halfdoorzichtige stof
 Voile (wijn), een laag gist en bacteriën op vin jaune, vergelijkbaar met de flor op sherry.
 Voile (kledingstuk), een half-doorzichtige sluier die door vrouwen voor het gezicht wordt gedragen.
 Voile (Muziekterm), een muziekterm uit het Italiaans. De muziek klinkt als het ware "gesluierd", en wordt gedempt gespeeld.  
 voile (architectuur) een halfdoorzichtige verdieping. Een nieuw gebruik van woord voile is architectonische term de "voile" is een nieuwe vakterm voor de wand van een transparante of halfopen bouwlaag in een gebouw.